Existuje více nositelů českého příjmení Hanzlík/Hanzlíková:

 Aleš Hanzlík (* 1987) – český fotbalista
 Daniel Hanzlík (* 1970) – český výtvarník objektů a instalací
 František Hanzlík – český historik a pedagog
 František Hanzlík (fotbalista) – český fotbalista (I. liga 1942/43 za SK Plzeň)
 František Hanzlík (herec) – český herec a kabaretiér, otec Jaromíra Hanzlíka
 Jana Hanzlíková (* 1966) – česká politička a sociální pedagožka
 Jan Hanzlík (* 1982) – český hokejový obránce
 Ján Hanzlík (1910–???) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSS
 János Hanzlik – maďarský vzpěrač
 Jaromír Hanzlík (* 1948) – český herec
 Jaroslav Hanzlík – český kytarista a countryový hudebník
 Jiří Hanzlík – český hokejový obránce
 Josef Hanzlík (1938–2012) – český básník, spisovatel a scenárista
 Miroslav Hanzlík (* 1976) – český florbalový obránce a reprezentant
 Petr Hanzlík (* 1968) – český jazzový a swingový zpěvák
 Romek Hanzlík (* 1961) – český hudební manažer, kytarista a fotograf
 Stanislav Hanzlík (1878–1956) – český meteorolog
 Stanislav Hanzlík (sochař) (* 1931) – český sochař
 Steffi Jacob, rozená Hanzlik – německá skeletonistka
 Tomáš Hanzlík (* 1972) – český hudební skladatel
 Zdeněk Hanzlík (* 1987) – český basketbalista

podobná příjmení
 Handzel
 Hanzal
 Hanzel
 Hanzl
 Hanzlíček